SHV poate fi:

 SHV Holdings, companie privată diversificată din Olanda
 Super Hi-Vision, format video digital